
Molekulska formula -{C12H24}- se može odnositi na:
 Ciklododekan
 Butilna guma